Пенн-д'Ажене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 125 км на південний схід від Бордо, 26 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1071 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2358,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Пенн-д'Ажене
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Пенн-д'Ажене

 Пенн-д'Ажене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пенн-д'Ажене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна